Aggregation kan syfta på:

 Aggregerad nivå, inom samhällsvetenskaperna avser det en sammanslagning av data till en total, exempelvis på samhällsnivå (eller annan vald nivå).
 Aggregation, inom ekonomi en sammanslagning av data till en total. Inom makroekonomi talas det om den "aggregerade nivån" som avser samhällsnivå, se exempelvis Aggregerat utbud och Aggregerad efterfrågan. 
 Aggregation, inom kriminologi en sammanslagning av data till en total. När data slås samman på samhällsnivå kallas det för den "aggregerade nivån". 
 Aggregerad data
 Aggregering (statistik)  
 Aggregation (kemi)

Se även
Aggregationstillstånd
Agglomeration